Südostzone steht für:
 Südostzone (spanisch offiziell Zona Sureste), eine der Zeitzonen in Mexiko
 Südostzone (englisch South Eastern Zone), eine der Regionalgesellschaften (Englisch: „Zonal Railways“) der Indian Railways, auch South Eastern Railway zone[en]

 Südost-Zone, eine der Schürfzonen im Bre-X-Skandal